Граничная — топоним в России:

Граничная (приток Шлины) — река в Тверской области, бассейн Невы.
Граничная (приток Ольховки) — река бассейна Волги.
Граничная (приток Правой Рассохи) — река бассейна Камы.
Граничная (приток Берёзовки) — река в Томской области, приток Берёзовки, бассейн Оби.
Граничная (приток Владимировки) — река на Сахалине.
Граничная — станция (тип населённого пункта) в Русско-Полянском районе Омской области.